Чемпионат Европы по борьбе 1933 года прошёл раздельно: в марте прошли соревнования по греко-римской борьбе в Хельсинки (Финляндия), а в ноябре — соревнования по вольной борьбе в Париже (Франция).

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Источники 
 FILA Wrestling Database

1933
Спорт в Финляндии в 1933 году
Спорт во Франции в 1933 году
Чемпионаты Европы в 1933 году
Март 1933 года
Ноябрь 1933 года
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по борьбе в Финляндии
Международные соревнования по борьбе во Франции
Чемпионаты Европы во Франции